«Last Night» — пісня Літтла Волтера.
 «Last Night» — пісня Puff Daddy.
 Last Night — альбом Кері Белла.
 Last Night — альбом Moby.